Leopoldo Maximiliano José María Arnulfo de Baviera (Múnich, 9 de febrero de 1846-ibidem, 28 de septiembre de 1930) fue un príncipe de Baviera, hijo del príncipe regente Leopoldo de Baviera (1821-1912) y de su esposa, la archiduquesa Augusta Fernanda de Austria-Toscana (1825-1864). Fue un mariscal de campo (Generalfeldmarschall) quien comandó las fuerzas alemanas y austrohúngaras en el Frente Oriental de la Primera Guerra Mundial.

Biografía

Carrera militar 
El príncipe Leopoldo entró en el Ejército bávaro a la edad de 15 años, y recibió su patente como teniente con fecha el 28 de noviembre de 1861. Vio combate por primera vez durante la guerra austro-prusiana en 1866, donde comandó una batería de artillería en Kissingen y Rossbrunn.

En 1870, el rey Luis II de Baviera envió a Leopoldo a los campos de batalla de Francia, donde el ejército bávaro combatía junto al Ejército prusiano en la guerra franco-prusiana. Sirvió en el 3.º Regimiento de Artillería bávaro y vio acción en Sedán y Beauvert. Fue ascendido a mayor en diciembre de 1870. Por su valentía contra el enemigo recibió la Cruz de Hierro de 1.ª y 2.ª clases, la Orden al Mérito Militar bávaro (caballero de 1.ª clase), y la cruz de caballero de la Orden Militar de Max Joseph, la más alta condecoración militar de Baviera, y condecoraciones de varios otros estados alemanes.

En los años posteriores a la guerra, el príncipe Leopoldo pasó la mayor parte de su tiempo viajando, visitando África, Asia y países europeos. En 1911, ordenó la construcción de un yate para competiciones de 6 m, el "Ralle II", del conocido diseñador de yates británico Alfred Mylne, construido en los astilleros de Rambeck en el Lago Starnberg. Contrajo matrimonio el 20 de abril de 1871 en Viena con su prima segunda, la archiduquesa Gisela de Austria, hija del emperador Francisco José de Austria y la emperatriz Isabel de Baviera. Permaneció en el ejército bávaro y finalmente fue ascendido al rango de mariscal de campo (Generalfeldmarschall) el 1 de enero de 1905. Se retiró del servicio activo en 1913.

Primera Guerra Mundial 
El retiro del príncipe Leopoldo, sin embargo, no duró mucho. El 16 de abril de 1915, se le dio el mando del 9.º Ejército alemán, remplazando al general August von Mackensen. Leopoldo rápidamente demostró ser un comandante capaz, tomando Varsovia el 4 de agosto de 1915. Tras este éxito, fue puesto al mando del Grupo de Ejércitos Príncipe Leopoldo de Baviera (Heeresgruppe Prinz Leopold von Bayern), que era una fuerza alemana en el sector central/septentrional del Frente Oriental. Se le concedió la Gran Cruz de la Orden Militar de Max Joseph el 5 de agosto de 1915, la prestigiosa Pour le Mérite, la más alta condecoración militar prusiana, el 9 de agosto de 1915, y las hojas de roble de la Pour le Mérite el 25 de julio de 1917.

El 29 de agosto de 1916, después de las brutales campañas de verano, tuvo éxito en revertir la Ofensiva Brusilov contra los austriacos, convirtiéndose en Comandante Supremo de las fuerzas alemanas en el Frente Oriental (Oberbefehlshaber Ost), sucediendo al mariscal Paul von Hindenburg. Leopoldo mantuvo este puesto por el resto de la guerra. A causa de su posición, Leopoldo era un potencial candidato alemán al trono del reino de Polonia (estado satélite alemán).

El 4 de marzo de 1918, Leopoldo recibió otro alto honor, la Gran Cruz de la Cruz de Hierro, concedida solo cinco veces durante la Primera Guerra Mundial.

Se retiró de nuevo en 1918 después de firmar el Tratado de Brest-Litovsk, que había terminado la guerra en el frente oriental. Este tratado fue altamente favorable a Alemania, y Leopoldo terminó su carrera con éxito. Murió el 28 de septiembre de 1930 en Múnich y está enterrado en la Michaelskirche en Múnich.

Rangos militares 
 Sekondlieutenant: 28 de noviembre de 1861.
 Premierlieutenant: 5 de junio de 1864.
 Hauptmann: 28 de abril de 1867.
 Major: 11 de diciembre de 1870.
 Oberstlieutenant: 27 de marzo de 1871.
 Oberst: 18 de febrero de 1873.
 Generalmajor: 1 de noviembre de 1875.
 Generalleutnant: 16 de junio de 1881.
 General der Kavallerie: 2 de marzo de 1887.
 Generaloberst: 9 de febrero de 1896.
 Generalfeldmarschall: 1 de enero de 1905.

Descendencia 
El príncipe Leopoldo y su esposa Gisela tuvieron cuatro hijos:
 Isabel María (1874-1957), quien desposó al conde Otón Luis Felipe de Seefried y Buttenheim.
 Augusta María (1875-1964), quien desposó al archiduque José Augusto de Austria.
 Jorge (1880-1943), desposó a la archiduquesa Isabel de Austria.
 Conrado (1883-1969), quien desposó a la princesa Bona Margarita de Saboya-Génova.

Distinciones honoríficas y empleos

Distinciones honoríficas

Imperio alemán 

Otros países

Las órdenes de más arriba que fueron entregadas por las naciones aliadas son anteriores a la I Guerra Mundial.

Empleos 

 Coronel honorario del quinto regimiento montado de artillería. (Ejército español)

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Leopold Prinz von Bayern 1846-1930: aus den Lebenserinnerungen, edited by Hans-Michael Körner and Ingrid Körner. Regensburg: F. Pustet, 1983.
 Wolbe, Eugen. Generalfeldmarschall Prinz Leopold von Bayern: ein Lebensbild. Leipzig: R.F. Koehler, 1920.

Personas de la guerra austro-prusiana
Militares alemanes de la guerra franco-prusiana
Mariscales de campo de Alemania
Príncipes de Baviera
Casa de Wittelsbach
Mariscales de campo de Baviera
Caballeros de la Gran Cruz de la Cruz de Hierro
Generales alemanes de la Primera Guerra Mundial
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Grandes cruces de la Orden de la Torre y de la Espada
Caballeros de la Orden de San Huberto
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Galardonados con la Orden de Alberto el Oso
Orden del Halcón Blanco
Caballeros de la Cruz Hanseática de Bremen
Caballeros de la Cruz Hanseática de Lübeck
Grandes cruces de la Orden de Luis
Grandes cruces de la Orden del Águila Blanca de Serbia
Grandes cruces de la Orden del Mérito Militar (Baviera)
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Galardonados con la Cruz del Mérito Militar de Mecklemburgo-Schwerin
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Galardonados con la Orden de la Corona de Ruda
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Condecorados con la Gran Cruz de la Orden Militar de Max Joseph
Coroneles honorarios del Ejército Español
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Grandes priores de la Orden Real y Militar de San Jorge
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Nacidos en Múnich
Fallecidos en Múnich